Schloss Johannisberg ist

 ein Weingut und eine Weinlage im Rheingau, siehe Schloss Johannisberg (Rheingau)
 der deutsche Name des böhmischen Schlosses Schloss Jánský Vrch.

Siehe auch
 Schloss Johannisburg in Aschaffenburg